

Geografia
Caronia – comune della Sicilia, Italia

Persone
Alfredo Caronia (...) – astronomo italiano
Antonio Caronia (1944-2013) – saggista e docente italiano
Giuseppe Caronia (1915-1994) – architetto e urbanista italiano
Giuseppe Caronia (1884-1977) – politico, pediatra e accademico italiano
Salvatore Caronia, conosciuto col nome d'arte di Riccardo Salvino (1944) – attore italiano
Roberta Caronia (1980) – attrice italiana
Salvatore Caronia Roberti (1887-1970) – architetto e ingegnere italiano
Stefano Caronia (1876-1920) – presbitero italiano, assassinato dalla mafia